Народный депутат:
 Народный депутат СССР — депутат Съезда народных депутатов СССР.
 Народный депутат РСФСР — депутат Съезда народных депутатов РСФСР.
 Народный депутат Украины — депутат Верховной рады Украины.

См. также 
 Журнал «Народный депутат», учреждён 23 апреля 1992 года.
 Народный депутат (депутатская группа) — депутатская группа в Государственной Думе РФ 3-го созыва (1999—2003).